Ait Yaazem är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Ait Yaazem ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ait Yaazem är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Koudyet Tigda,  meter över havet,  km söder om Ait Yaazem. Runt Ait Yaazem är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Meknès,  km norr om Ait Yaazem. Trakten runt Ait Yaazem består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet